Velika nagrada Argentine 1958 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 19. januarja 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 80
| 2:19:33,7
| 7
| 8
|-
! 2
| 16
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 80
| + 2,7 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 20
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 80
| + 12,6 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 80
| + 53,0 s
| 1
| 4
|-
! 5
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 78
| +2 kroga
| 4
| 2
|-
! 6
| 8
|  Harry Schell
| Maserati
| 77
| +3 krogi
| 8
| 
|-
! 7
| 6
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 76
| +4 krogi
| 6
| 
|-
! 8
| 10
|  Paco Godia
| Maserati
| 75
| +5 krogov
| 9
| 
|-
! 9
| 12
|  Horace Gould
| Maserati
| 71
| +9 krogov
| 10
| 
|-
! Ods
| 18
|  Peter Collins
| Ferrari
| 0
| Pog. gred
| 3
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958